Ofrossimow () ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Fjodorowitsch Ofrossimow (1827–1892), russischer General 
 Jakow Michailowitsch Ofrossimow (1866–1924), russischer Generalleutnant 
 Michail Alexandrowitsch Ofrossimow (1797–1868), russischer General im Krimkrieg 
 Pawel Alexandrowitsch Ofrossimow (1872–1946), russischer Generalmajor im Ersten Weltkrieg 
 Pjotr Nikolajewitsch Ofrossimow (1892–1942), sowjetisch-russischer Generalmajor